Pisec ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Pisec (1925–2009), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied des Bundesrates
 Reinhard Pisec (* 1961), österreichischer Politiker (FPÖ), Mitglied des Bundesrates